Capelins (Santo António)
Capelin, een alternatieve naam voor Lodde

Zie ook 
Capelinha (doorverwijspagina)